Judo na Igrzyskach Śródziemnomorskich 1975 odbywały się w dniu 30 sierpnia w Algierze.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Bibliografia 
 Dane na Judoinside.com
 

Judo na igrzyskach śródziemnomorskich
1975 w sporcie